Sedlák, Sedlak:
 Borek Sedlák
 Nikola Sedlak
 Tomáš Sedlák
 Włodzimierz Sedlak